Бабу́рин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Бабурин, Василий (род. 1950) — протоиерей, настоятель Храма Всех Святых во Всехсвятском.
 
 Бабурин, Владимир Евгеньевич (1961—2009) — российский журналист.
 Бабурин, Вячеслав Леонидович (род. 1951) — советский и российский географ.
 Бабурин, Дмитрий Сергеевич (1909—1982) — советский историк.
 Бабурин, Евгений Эдуардович (род. 1987) — российский баскетболист.
 Бабурин, Егор Константинович (род. 1993) — российский футболист.
 Бабурин, Иван Александрович (1795—1860) — российский предприниматель, благотворитель.
 
 Бабурин, Николай Иванович (1930—2021) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (1997), лауреат премии И. Е. Репина.
 Бабурин, Рудольф Михайлович (род. 1944) — советский и российский тренер по биатлону.



См. также 
 Бабурин (фамилия)